Zuata puede referirse a:

Zuata, población del Estado Estado Anzoátegui, Venezuela; 
Parroquia Zuata, en el Estado Aragua, Venezuela; o
Río Zuata, tributario del río Orinoco.